Cotton Club (New York), befaamde nachtclub in New York in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw
Cotton Club (Amsterdam), jazzcafé aan de Nieuwmarkt te Amsterdam 

Film:
The Cotton Club, film van Francis Ford Coppola uit 1984 die zich afspeelt rond de New Yorkse nachtclub